Юта — штат у США
 Юта — округ у штаті Юта, США.
 Юта Джаз — професійна баскетбольна команда в місті Солт-Лейк-Сіті (штат Юта), заснована в 1974.
 «Юта» — російський рок-гурт

Прізвище 
 Мінамі Юта ( 1979) — японський футболіст.
 Тойокава Юта — японський футболіст.